Грийли може да се отнася за:
 Грийли, град в Колорадо, САЩ

 Хора
 Адолфъс Грийли (1844-1935), американски изследовател
 Хорас Грийли (1811-1872), американски политик

 Окръзи в САЩ
 Грийли (окръг, Канзас)
 Грийли (окръг, Небраска)